Памятник Ярославу Мудрому

 Памятник Ярославу Мудрому (Белая Церковь)
 Памятник Ярославу Мудрому (Киев)
 Памятник Ярославу Мудрому (Великий Новгород)
 Памятник Ярославу Мудрому (Харьков)
 Памятник Ярославу Мудрому (Ярославль)